Sezon 2017/2018 Pucharu Świata Juniorów w saneczkarstwie rozpoczął się 7 grudnia 2017 roku w niemieckim Oberhofie. Ostatnie zawody z tego cyklu zostały rozegrane również w Niemczech 21 stycznia 2018 roku na torze w Winterbergu.

Podczas sezonu 2017/2018 odbyły się dwie imprezy, na których rozdane zostały medale. Podczas zawodów Pucharu Świata w niemieckim Winterbergu odbędą się jednocześnie Mistrzostwa Europy Juniorów. Natomiast główną imprezą tego sezonu były Mistrzostwa Świata Juniorów w Altenbergu.

Kalendarz Pucharu Świata

Klasyfikacje

Jedynki juniorów

Jedynki juniorów młodszych

Jedynki juniorek

Jedynki juniorek młodszych

Dwójki juniorów

Dwójki juniorów młodszych

Sztafety mieszane

Bibliografia 
 
 

Puchar Świata w saneczkarstwie
2017 w saneczkarstwie
2018 w saneczkarstwie
Saneczkarstwo w Niemczech
Saneczkarstwo w Austrii
Sport w Oberhofie
Sport w Winterbergu
Sport w Altenbergu